Marshall steht für:

 Marshall (Name), englischer Vor- und Familienname
 Marshall (Film), Filmbiografie von Reginald Hudlin aus dem Jahr 2017
 Marshall Amplification, Hersteller von Gitarrenverstärkern
 Marshall-Angriff, Eröffnungsvariante der Spanischen Partie im Schach
 Marshall & Co, britischer Automobilhersteller aus Manchester (1897–1902)
 Marshallgraben, Tiefseerinne im Pazifischen Ozean
 Marshall Hain, britisches Pop-Duo
 Marshallinseln, Inselstaat in Ozeanien
 Marshall-Lerner-Bedingung, wirtschaftstheoretisches Konzept
 Marshallsche Nachfragefunktion, mathematische Funktion aus der Mikroökonomie
 Marshallplan, Finanzplan für den westeuropäischen Wiederaufbau
 Marshall-Probekörper, physikalisches Analyseverfahren
 Marshall, Sons & Co., britischer Hersteller von Dampfmaschinen und Traktoren
 Marshall Tucker Band, US-amerikanische Rock-Band
 Marshall University, Universität in Huntington, West Virginia
 P. F. E. Marshall, britischer Automobilhersteller aus Gainsborough (1919–1920)
 Marshall Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Geografische Objekte in der Antarktis:
 Marshall-Archipel, Archipel vor der Saunders-Küste des Marie-Byrd-Lands
 Marshall Bay, Bucht von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Marshall Cirque, Bergkessel auf White Island im Ross-Archipel
 Marshall Mountains, Gebirge in der Ross Dependency
 Marshall-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland
 Marshall Peak, Berg im Palmerland
 Marshall Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand
 Marshall Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand
 Marshall Valley, Tal im Viktorialand
 Mount Marshall, Berg in der Ross Dependency

Marshall ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Marshall (Alabama)
 Marshall (Alaska)
 Marshall (Arkansas)
 Marshall (Colorado)
 Marshall (Georgia)
 Marshall (Illinois)
 Marshall (Indiana)
 Marshall (Kalifornien)
 Marshall (Kentucky)
 Marshall (Michigan)
 Marshall (Minnesota)
 Marshall (Missouri)
 Marshall (New York)
 Marshall (North Carolina)
 Marshall (North Dakota)
 Marshall (Ohio)
 Marshall (Oklahoma)
 Marshall (Tennessee)
 Marshall (Texas)
 Marshall (Utah)
 Marshall (Virginia)
 Marshall (Washington)
 Marshall (West Virginia)
 Marshall (Wisconsin), im Dane County
 Marshall (Town, Richland County), Town(ship) in Wisconsin
 Marshall (Town, Rusk County), Town(ship) in Wisconsin
 Marshall Corner (Massachusetts)
 Marshall Corner (New Hampshire)
 Marshall Creek, Texas
 Marshall Ford, Texas
 Marshall Heights (Pennsylvania)
 Marshall Heights (Tennessee)
 Marshall Heights (Virginia)
 Marshall Hill, Tennessee
 Marshall Hollow, Pennsylvania
 Marshall Junction (Kalifornien)
 Marshall Junction (Missouri)
 Marshall Terrace, West Virginia

in anderen Ländern:
 Marshall (Saskatchewan), Kanada
 Marshall (Liberia)

Siehe auch: 
 Marshall Bridge
 Marshall County
 Marshall Island
 Marshall Township
 Marshal
 Marschall (Begriffsklärung)